

Cinema 
Emperor – film del 2012 diretto da Peter Webber
Emperor – film del 2020 diretto da Mark Amin

Musica 

 Emperor – gruppo musicale norvegese
 Emperor – album del gruppo omonimo del 1993

Videogiochi 

 Emperor: Battle for Dune – videogioco del 2001
 Emperor: La nascita dell'Impero Cinese – videogioco del 2002